Стеффен Педерсен (; род. 27 ноября 1974) — датский шахматист, международный мастер (1994). Автор многих книг.

В составе сборной Дании участник 34-й Олимпиады (2000) в Стамбуле.

Спортивные результаты

Книги 
 The Dutch for the Attacking Player, 1996, International Chess Enterprises, ISBN 1879479443
 Beating the Indian defences, 1997, Batsford, ISBN 0713478012  (в соавторстве с Graham Burgess)
 Easy Guide to the Sicilian Scheveningen, 1998, Everyman Chess, ISBN 1857445589
 Easy Guide to the Bb5 Sicilian, 1999, Everyman Chess, ISBN 185744230X
 Gambit Guide to the Bogo Indian, 1999, Gambit, ISBN 1901983048
 The Gambit Guide to the Benko Gambit, 1999, Gambit, ISBN 1901983153
 The Meran System, 2000, Gambit, ISBN 1901983285
 Test Your Chess, 2000, Gambit, ISBN 1901983358
 The Botvinnik Semi-Slav, 2000, Gambit, ISBN 1901983269
 The French: Tarrasch Variation, 2001, Gambit, ISBN 1901983498
 The Main Line French: 3 Nc3, 2001, Gambit, ISBN 1901983455
 French: Advance and Other Lines, 2006, Gambit, ISBN 1904600409

Ссылки 
 

Шахматисты Дании